Katov può riferirsi a diversi toponimi:

Katov, comune del distretto di Tábor, in Boemia Meridionale
Katov, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale

Kátov, comune del distretto di Skalica